

Persone 
 Odd Hassel (1897-1981) – chimico norvegese
 Sven Hassel (1917-2012) – scrittore danese
 Sverre Helge Hassel (1876-1928) – esploratore norvegese

Geografia

Hassel  – comune della Sassonia-Anhalt
 Hassel  – comune della Bassa Sassonia
 Hassel  – quartiere della città di Gelsenkirchen (Renania Settentrionale-Vestfalia)